Aquila di mare ovvero Haliaeetus albicilla
 Aquila di mare ovvero Myliobatis aquila
 Aquila di mare a coda bianca
 Aquila di mare testabianca
 Aquila di mare di Steller